Стожков — фамилия; имеет женскую форму Стожкова.
 Стожков, Павел Павлович (более известен как Павел Таганрогский; 1792—1879) — святой Русской православной церкви.
 Стожкова, Нина Викторовна (род. 1957) — детская писательница, поэтесса, сценарист, автор детективных романов, член Союза писателей России.